Archipowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Archipowka (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Archipowka (Iwanowo), frühere Siedlung städtischen Typs in der Oblast Iwanowo
 Archipowka (Komi), in der Republik Komi
 Archipowka (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Archipowka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Archipowka (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Archipowka (Primorje), in der Region Primorje
 Archipowka (Rostow, Kamensk), im Rajon Kamensk der Oblast Rostow
 Archipowka (Rostow, Tarassowski), im Rajon Tarassowski der Oblast Rostow
 Archipowka (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Archipowka (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Archypiwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Form